Графская бухта (или «Нефтяная бухта») — бухта на северной стороне Севастопольской бухты, близ Инкермана. Отгорожена от остальной акватории и от Маячной бухты молом.

Распространены два названия бухты: Графская и Нефтяная. Первое название связано с тем, что здесь в конце XVIII века находился хутор командующего Черноморским флотом графа Марка Войновича (в его же честь названа Графская пристань). Второе название связано со строительством на берегах бухты нефтегавани.

К строительству нефтегавани бухта также имела название Клеопина. Это название происходит от названия Клеопиной балки, впадающей в бухту (сама балка получила название в честь братьев Клеопиных). Однако в народной этимологии название трансформировалось в более понятную для моряков Клепальную бухту. Сейчас это название не используется.

Источники 
 Бухты Севастополя 
 Графская бухта в Викимапии

Примечания 

Заливы Севастополя
География Нахимовского района